Матюшкин — русская фамилия. Женская форма Матюшкина.

Известные носители 
 Матюшкин, Афанасий Иванович (ум. 1676) — двоюродный брат царя Алексея, ловчий, думный дворянин.
 Матюшкин, Василий Ефимович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Матюшкин, Дмитрий Михайлович (1725—1800) — тайный советник, граф Священной Римской империи.
 Матюшкин, Дмитрий Михайлович (1906—1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Матюшкин, Михаил Афанасьевич (1676—1737) — сподвижник Петра I, генерал-аншеф.
 Матюшкин, Фёдор Фёдорович (1799—1872) — адмирал, полярный исследователь, сенатор.

См. также 
 Матюшин
 Матушкин
 Митюшкин
 Палаты Матюшкина